Altes China steht für

 das China bis zur Öffnung gegenüber dem Westen in die Zeit des mittleren 19. Jahrhunderts; siehe Geschichte Chinas
 das Kaiserreich China bis zu seinem Ende 1912
 das Chinesische Altertum von der Shang-Dynastie bis zum Ende der Han-Dynastie 220 n. Chr.